Terenzi ist der Name von
 Danilo Terenzi (1956–1995), italienischer Jazzmusiker
 Fiorella Terenzi, italienische Astrophysikerin, Autorin und Musikerin
 Gian Franco Terenzi (1941–2020), san-marinesischer Politiker
 Marc Terenzi (* 1978), US-amerikanischer Pop-Sänger
 Sarah Terenzi, siehe Sarah Connor (* 1980), deutsche Popsängerin
 Tonhi Terenzi (* 1969), italienischer Fechter

Terenzi ist der Name eines Dorfes (ukrainisch Теренці) in der Ukraine, siehe Terenzi (Ort)